Lucius Verginius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Verginius Rufus (um ~14–97), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 63, 69 und 97